Limpricht ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Limpricht (1827–1909), deutscher Chemiker
 Karl Gustav Limpricht (1834–1902), Botaniker